Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e Denis Naegelen che hanno battuto in finale Bernard Fritz e Iván Molina 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Peter McNamara /  Paul McNamee (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Terry Moor (quarti di finale)

 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (primo turno)
 Jorge Andrew /  David Sanders (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1979